

Armi 

 impugnatura delle armi da fuoco – calcio
 impugnatura delle armi bianche – elsa
 impugnatura specifica schermistica (nel fioretto, nella sciabola, nella spada)

Altro 
In astratto, come modo di impugnare un oggetto
 impugnatura di un attrezzo sportivo
 impugnatura nel tennis
 impugnatura nel sollevamento pesi

Altri progetti